

События 
 Людовик XI Валуа (1461—1483) сменяет своего отца Карла VII на французском троне.
 1461—1483 — Король Франции Людовик XI.
 Пьеро Медичи занимает пост гонфалоньера правосудия.
 2 февраля — Эдуард Йоркский разбил войска Алой Розы при Мортимерс-Кроссе.
 29 марта — Эдуард Йоркский разбил войска Алой Розы при Таутоне.
 15 августа - Завоевание турками греческого Трапезунтского царства. Смерть его последнего императора Давида Комнина. Завоевание малоазиатских эмиратов. Присоединение городов Синопа и Амасры.
 Первый этап войны Алой и Белой розы приводит к замене Генриха VI Ланкастера Эдуардом IV Йорком.
 1461—1470 — Король Англии Эдуард IV Йорк.
 1461—1479 — Король Наварры Хуан Арагонский (вторично).
 Последний полководец Римской империи Константин Граций Палеолог переходит на службу Венецианской республики вместе со своими войсками.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1461 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1461 году
 31 марта — Иона Московский, последний московский святитель, носивший титул митрополита Киевского. Канонизирован в 1547 году.
 22 июля — Карл VII (король Франции), получивший французскую корону при поддержке Жанны д’Арк.
 1 ноября — Давид Великий Комнин, последний император Трапезундской империи.
 Борис Александрович, великий князь Тверской (1425—1461).

См. также

Примечания